Вале́рий Рачко́в:
 Рачков, Валерий Александрович (род. 1956) — советский боксёр, советский и российский тренер по боксу.
 Рачков, Валерий Иванович (род. 1947) — советский и российский физик, топ-менеджер.